Wilhelm Soldan ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Soldan (Archäologe) (1842–1905), deutscher Archäologe und Denkmalschützer 
Wilhelm Soldan (Bauingenieur) (1872–1933), Geheimer Baurat, einer der Erbauer der Edertalsperre.
 Wilhelm Gottlieb Soldan (1803–1869), deutscher Historiker und Politiker (DFP)